A Lezáratlan ügy (The Art of the Deal) A szökés című amerikai sorozat harmadik évadának tizenharmadik, évadzáró epizódja, összességében pedig az ötvenhetedik.

Az epizód elején Michael és Lincoln üldözőbe veszik az elszökött Whistlert. Whistler, miután azt hiszi, hogy lerázta őket, felhívja Gretchent, hogy jöjjön érte. Ám Lincoln megtalálja és elveszi tőle a telefont, majd Michael értesíti Gretchent a cserével kapcsolatban.

Sonában Sucre megfizet a hallgatásáért, és agyba-főbe verve fekszik a padlón. Mikor ezek után sem mond semmit, az őrök megásatják vele a saját sírját és belefektetik, majd pedig elkezdik élve eltemetni. De az új tábornok leállítja ezt, miután nem vezet eredményre. Ekkor Michael hívja Sucrét a telefonján. Sucre nem adja fel őket, hogy megtudja, hol vannak és inkább széttöri a telefont. Ezek után Sucrét bedobják a Sonába, mint fegyencet.

Michael felhívja Gretchent, hogy egy nyilvános helyen lesz a csere. Ott Gretchen felajánlja neki, hogy csatlakozzon a CÉG-hez és megvallja, hogy ő az első, akinek sikerült megszöknie a Sonából. Egy mesterlövész készen áll, hogy szükség esetén megölje Lincolnt. Michael közli Gretchennel, hogy most csak megbizonyosodtak, hogy mindenki él és biztonságban van, és a csere pontos helyéről később értesíti. Mielőtt elmennének, Michael azt mondja Gretchennek, hogy a csere után ők ketten még eltöltenek majd egy kis időt együtt. A csere helye a Hadtörténeti Múzeum. Gretchennek fegyver nélkül kell belépnie, mert a bejáratnál fémdetektorok vannak. Miután a csere lezajlott, Sofia rájön, hogy csak kihasználták, mert kiderül, hogy nincsenek semmiféle koordináták. Sofia otthagyja Whistlert és Lincolnék mellé megy. Mielőtt elhagynák az épületet, Michael beindítja a riasztót, mert sejti, hogy a kijáratoknál várják őket Gretchen emberei. Együtt hagyják el az épületet. A bejáratnál miután megmotozták őket, az őrök találnak Whistlernél az egyik ajándékboltból egy szuvenírt, amit Michael rejtett a zsebébe még a csere alatt. Gretchennek elege van és hívja az emberét, hogy lője le az őröket, de egy másik őr közbeavatkozik, aminek következtében Sofiát meglövik. Michael a kocsijukhoz fut, hogy kivegye Lincoln fegyverét és lelője Gretchent, de nem sikerül neki, mert az egyik őr előbb kezd el lőni a furgonra. Lincoln segíteni akar Sofiának, de LJ azt tanácsolja, hogy menjen el, nehogy elkapják a rendőrök, majd ő segít neki.

Eközben McGradyt és az apját megállítják a rendőrök 200 km-re a kolumbiai határtól, mert gyanús lesz az apja viselkedése nekik. A rendőr utasítja az apját, hogy szálljon ki a kocsiból és mutassa meg, mit szállít. Kiderül, hogy csak műtrágyát, így továbbengedik. McGradyt így nem kapják el, mert az ülése mögötti helyen el tudott rejtőzni. Később, mikor hazaérkeznek Luis nagyon meglepődik és meghatódik, hogy megérkezett a családjához Kolumbiában.

A Sonában anarchia tör ki és Lechero is haldoklik. Zsebes és Bellick segítenek Lecherónak, de valójában Zsebes csak kihasználja őt, azt állítva, hogy megvásárolhatják a szabadságukat 50 000 dollárért cserébe. Miután Lechero belemegy, rájön, hogy az egész csak csapda volt. Mivel neki már úgyis mindegy, megkéri Zsebest, hogy gyorsan végezzen vele, fojtsa meg egy párnával. Zsebes ezt meg is teszi, Mary Francis nővér pedig behozza a pénzt a Sonába és elmondja neki, hogy mióta megvédte őt néhány epizóddal korábban, vonzódik hozzá. Erre Zsebes azt mondja, hogy ha megpróbálná átverni, meg fogja találni. Ezek után a Sonában Zsebes bejelenti, hogy Lechero meghalt és pénzt oszt szét, valamint hangoztatja, hogy minden fegyenc egyenlő, ezzel megnyeri a többi elítélt bizalmát. Ezzel egyidejűleg dobják be Sucrét is a Sonába, aki látja, hogy a többi elítélt Zsebest élteti.

Mahone egy bárban szódát iszik és a szembe lévő bankot bámulja. Azt mondja a pultosnak, hogy azért jött Panamába, mert váltani akart, eközben a bank óráját figyeli. Később, Whistlert látjuk belépni a bárba, aki kifizeti Mahone fogyasztását és megkéri a pultost, hogy hagyja őt magukra. Mahone megjegyzi, hogy jó kis pénzt adott, erre Whistler elmondja, hogy Gretchen kezeli a pénzt. Mahone azt mondja, hogy ha Gretchen tényleg azt tette Sarával, amit mondanak, akkor ő a gyenge láncszem. Őt fogja megtalálni először Michael, aztán pedig Whistlert és Mahone-t is. Whistler megkérdezi Mahone-t, hogy benne van-e a dologban, ő pedig igent mond. Mahone annak ellenére beszáll, hogy tudja, hogy Michael a nyomukban van.

Michael és Lincoln a kórház előtt várakoznak Sofiára, amikor LJ odaadja azt az origami rózsát Michaelnek, amit még az első évadban adott Sarának. LJ azt is elmondja, hogy Sofia talált valamit Whistlerről a lakásában. Lincolnt ez már nem érdekli, de Michaelt annál inkább és elmennek a lakásba megnézni, hogy mi az. Egy bizonyos Jason Liefről találnak információkat, aki feltételezhetően kapcsolatban van Whistlerrel. Ekkor Michael és Linc útjai megint különválnak. Lincet utoljára a kórházban láthatjuk Sofia és LJ mellett, Michael pedig Gretchenék után megy.

Az epizód végén Michaelt láthatjuk, amint egy panamai úton megy, hogy bosszút álljon Gretchenen és a CÉG-en Sara haláláért. Az autóban Linc fegyvere és az origami rózsa is látható.

A szökés epizódjai

en:The Art of the Deal (Prison Break episode)